Seguret (en francès Séguret) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de la Valclusa
Els pobles més bonics de França